Havestadt ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Havestadt (1714–1781), deutscher Jesuit, Missionar und Sprachforscher der indigenen amerikanischen Sprache des Mapudungun
 Christian Havestadt (1852–1908), deutscher Bauingenieur